

Жінки 
 Смольникова Марія Олександрівна — російська акторка, відома за головною роллю в фільмі «Сталінград».

Чоловіки 
 Смольников Ігор Олександрович — російський футболіст, захисник клубу «Зеніт».
 Смольников Микола Федорович — радянський футболіст, що грав на позиції нападника.